L'edizione 1990-1991 della Türkiye 1.Lig vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Tanju Çolak (), con 31 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Beşiktaş Campione di Turchia 1990-1991.
 Beşiktaş ammesso alla Coppa dei Campioni 1991-1992.
 Trabzonspor ammesso alla Coppa UEFA 1991-1992.
 Zeytinburnuspor, Karşıyaka e Adanaspor retrocesse in Türkiye 2.Lig.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
Campionato turco di calcio